Atalaya (Badajoz), municipi a la província de Badajoz (Extremadura, Espanya)
 Atalaya (Madrid), barri al districte de Ciudad Lineal (Madrid)
 La Atalaya, municipi a la província de Salamanca (Castella i Lleó, Espanya)
 Atalaya del Cañavate, municipi a la província de Conca (Castella-la Manxa, Espanya)
 Castell de la Atalaya, edifici a la ciutat de Villena (Alt Vinalopó, País Valencià)
 Atalaya (revista), Revista amb articles literaris, dibuixos animats i còmics (1941 -1948)